Филиппус Артем (; I в) — римский философ-стоик. Преподавал философию в Риме во время правления Гальбы. Подвергнут ссылке в 71 г. н. э., когда Веспасиан высылал из Рима философов, и вернулся после смерти Веспасиана. Сохранились фрагменты его лекций. Его философия оказала своё влияние на стоицизм Эпафродита, императорского вольноотпущенника, секретаря Нерона.

Проповедовал идеи стоицизма: свободы личности индивида, способности быть счастливым независимо от внешних обстоятельств, связи добродетели с пониманием царящей в природе необходимости. Необходимость в этике стоицизма неумолима, не знает никаких исключений, в её роковой ход включён и человек. Правда, он обладает разумом — и может осознать неотвратимость судьбы, в этом и состоит его свобода, источник невозмутимости человеческого духа.

Поздние стоики
Древнегреческие философы
Философы Древнего Рима
Персоналии:Этика
Писатели I века